Die Systematik der Muscheln beruht auf Form und Funktion der Kiemen, des Schlosses und der Muskelabdrücke. Aktuelle phylogenetische Systematiken beziehen molekularbiologische und fossile Daten mit ein.

Die Systematik der Muscheln wurde in den letzten Jahren intensiv erforscht und bisherige Einteilungen erwiesen sich als stark änderungsbedürftig. Im Artikel werden auch die überholten Systematiken vorgestellt.

Einteilung (Stand 2006) 
Die Systematik der Muscheln war in der Vergangenheit größeren Veränderungen unterworfen. Auch heute kommen vor allem durch molekulargenetische Untersuchungen neue Daten hinzu, die selbst die Großsystematik noch geringfügig verändern könnten. Allerdings hat sich die Systematik und auch die Phylogenie der Großgruppen in den letzten 15 Jahren jedoch – mit wenigen Ausnahmen – weitgehend stabilisiert (für die Phylogenie siehe unten). Die Unterschiede in den verschiedenen Klassifikationen beruhen vor allem in der sehr subjektiven hierarchischen Stellung einiger weniger Gruppen (z. B. Ordnung Ostreida gegen Überfamilie Ostreoidea, Anomalodesmata Ordnung oder Überordnung). Die Klassifikation der Muscheln nach Bieler & Mikkelsen (2006) (nur rezente Gruppen) und Amler et al. (2000) (Einschluss auch von ausschließlich fossilen Gruppen) sowie der im Zoological Record verwendeten Einteilung stellt sich zurzeit so dar:

Klasse Bivalvia Linnaeus, 1758
 Infraklasse Protobranchi(at)a Pelseneer, 1889
 Ordnung Nuculida Dall, 1889
 Ordnung Solemyida Dall, 1889
 Ordnung Nuculanida Carter, Campbell & Campbell, 2000
 Infraklasse Autolamellibranchi(at)a/Autobranchi(at)a Grobben, 1894
 Unterklasse Pteriomorphia Beurlen, 1944
 Ordnung †Praecardioida Newell, 1965
 Ordnung †Cyrtodontoida Scarlato & Starobogatov, 1971
 (Ordnung Ostreida) (diese Ordnung wird von Bieler & Mikkelsen (2006) nicht anerkannt, sondern zu einer Überfamilie innerhalb der Ordnung Pterioida "degradiert". Demgegenüber verwendet die überwiegende Mehrzahl der Malakologen diese Großgruppe im Ordnungsrang; laut Zoological Record)
 Ordnung Arcida Stoliczka, 1870
 Ordnung Mytilida Férussac, 1822
 Ordnung Pteriida Newell, 1965
 Ordnung Limida Waller, 1978
 Ordnung Pectinida Adams & Adams, 1857
 Unterklasse Heteroconchia Hertwig, 1895
 Überordnung Palaeoheterodonta Newell, 1965
 Ordnung †Actinodontida Douvillé, 1912
 Ordnung †Modiomorphida Newell, 1969
 Ordnung Trigoniida Dall, 1889
 Ordnung Unionida Stoliczka, 1870
 Überordnung Heterodonta Neumayr, 1883
 Ordnung Carditida Dall, 1889
 Ordnung †Hippuritida Newell, 1965
 Ordnung Venerida Adams & Adams, 1856
 Ordnung Myida Stoliczka, 1870
 Ordnung Anomalodesmata Dall, 1889 (Diese Gruppe wird von den meisten Malakologen noch als Überordnung betrachtet; Harper et al. (2006) begründen die Rückstufung auf Ordnungsrang jedoch mit vielen neuen molekulargenetischen Daten).

Phylogenie (Stand 2006) 
Über die Phylogenie bzw. die Kladistik der heutigen Gruppen besteht insofern weitgehende Einigkeit unter den Malakologen, als dass die Protobranchi(at)a als die Schwestergruppe der restlichen Muscheln, den Autolamellibranchi(at)a (oder auch Autobranchi(at)a) angesehen werden. Einige halten die Protobranchia jedoch für eine paraphyletische Gruppierung. Innerhalb der Autolamellibranchia bilden Pteriomorphia und Heteroconchia wiederum Schwestergruppen. Die weitere Schwesterngruppengliederung innerhalb der Pteriomorphia ist noch unsicher. Innerhalb der Heteroconchia bilden Palaeoheterodonta und Heterodonta Schwestergruppen.

Überholte traditionelle morphologische Einteilungen im Vergleich (vor 2000) 
Im Wesentlichen sind heute drei Systematiken in Gebrauch, die sich auch in den besseren Werken für Muschelsammler und wissenschaftlichen Publikationen wiederfinden. Johannes Thiele, A. Franc baute seine Taxonomie auf der Gestaltung der Kiemen und Norman D. Newell nach dem Bau der Schlosszähne auf.

Überholte detailliertere Übersicht nach Kilias 1997 
Die Einteilung der Klasse der Muscheln lehnt sich in der folgenden Aufstellung an Rudolf Kilias 1997 an. Es sind nur die rezenten Familien aufgelistet.

Unterklasse Protobranchiata 
Die Arten der Ordnung Nuculida besitzen einfache Protobranchien, die Arten der Ordnung Solemyida tragen abgeleitete doppelfiedrige Protobranchien.

 Ordnung Nuculida = Palaeotaxodonta
 Überfamilie: Nuculoidea (1 Familie: Nussmuscheln (Nuculidae))
 Überfamilie: Nuculanoidea (3 Familien: Nuculanidae, Malletiidae und Tindariidae)
 Ordnung Solemyida = Cryptodonta
 Überfamilie: Solemyoidea (1 Familie: Solemyidae)

Unterklasse Metabranchiata

Überordnung Filibranchiata = Pteriomorphia = Mesobranchiata 
 Ordnung Taxodonta = Arcida = Eutaxodonta
 Überfamilie Arcoidea (4 Familien: Arcidae, Cucullaeidae, Noetiidae und Parallelodontidae)
 Überfamilie Limopsoidea (4 Familien: Limopsidae, Glycimeridae, Manzanellidae und Philobryidae)
 Ordnung Anisomyaria = Leptodonta
 Überfamilie: Anomioidea (Kiemen ohne aufsteigenden Ast, Herz ohne Pericard; 2 Familien: Anomiidae (Zwiebelmuscheln) und Placunidae (Kuchenmuscheln))
 Überfamilie: Limioidea (1 Familie: Limidae manchmal zu den Pectinoidea gezählt)
 Überfamilie: Mytiloidea (1 Familie: Miesmuscheln (Mytilidae) die Unterfamilien werden manchmal als eigene Familien gewertet)
 Überfamilie: Ostreoidea (2 Familien: Austern (Ostreidae) und Gryphaeidae)
 Überfamilie: Pinnoidea (1 Familie: Steckmuscheln (Pinnidae)) (werden manchmal zu den Pteriodea gezählt)
 Überfamilie: Pectinoidea (5 Familien: Kammmuscheln (Pectinidae), Dimydidae, Plicatulidae, Propeamussiidae und Stachelaustern (Spondylidae))
 Überfamilie: Pteriodidea (4 Familien: Flügelmuscheln (Pteriidae), Pulvinidae, Isognomonidae und Hammermuscheln (Malleidae))

Überordnung Eulamellibranchiata 
 Ordnung Schizodonta = Paleoheterodonta
 Überfamilie Trigoninoidea (1 Familie: Trogoniidae nur Gattung Neotrigonia)
 Überfamilie Unionoidea (2 Familien: Flussperlmuscheln (Margaritiferidae) und Fluss- und Teichmuscheln (Unionidae))
 Ordnung Heterodonta
 Unterordnung Venerida
 Überfamilie Arcticoidea (3 Familien: Arcticidae, Kelliellidae und Trapeziidae)
 Überfamilie Chamoidea (1 Familie: Hufmuscheln (Chamidae))
 Überfamilie Cardioidea (1 Familie: Herzmuscheln (Cardiidae))
 Überfamilie Carditoidea (2 Familien: Trapezmuscheln (Carditidae) und Condylocardiidae)
 Überfamilie Corbiculoidea (Familie: Körbchenmuscheln (Familie) (Corbiculidae))
 Überfamilie Crassatelloidea (3 Familien: Astartidae, Cardiniidae und Dickmuscheln (Crassatellidae))
 Überfamilie Cyamioidea (4(+1) Familien: Bernadinidae, Cyamiidae, Neoleptonidae, Sportellidae (evtl. + Galatheavaldiviae oder auch zu den Leptonoidea)
 Überfamilie Dreissenoidea
 Überfamilie Glossoidea (2 Familien: Glossidae und Vesicomyidae)
 Überfamilie Leptonoidea (3 (oder 5) Familien: Galeommatidae, Leptonidae, Lasaeidae (darin 2 weitere: Eryciniidae und Galatheavaldiviae))
 Überfamilie Lucinoidea (dazu gehören bisher die 5 Familien: Fimbriidae, Mondmuscheln (Lucinidae), Mactromyidae, Thyasiridae und Ungulinidae)
 Überfamilie Mactroidea (3 Familien: Anatinellidae, Cardilliidae und Trogmuscheln (Mactridae))
 Überfamilie Mesodesmoidea (1 Familie: Mesodesmatidae)
 Überfamilie Schwertmuscheln(Solenoidea) (2 Familien: Pharidae und Solenidae)
 Überfamilie Tellinoidea (6 Familien: Koffermuscheln (Donacidae), Psammobidae(=Garidae), Scrobiculariidae, Semelidae, Solecurtidae und Tellmuscheln (Tellinidae))
 Überfamilie Tridacnoidea (1 Familie: Riesenmuscheln (Tridacnidae))
 Überfamilie Veneroidea 5 Familien: Venusmuscheln (Veneridae), Petricolidae, Glauconomidae und Coopperellidae bei anderen Autoren noch Turtoniidae und Neoleptonidae.
 Unterordnung Myida
 Überfamilie Gastrochaenoidea (1 Familie: Gastrochaenidae)
 Überfamilie Hiatelloidea (1 Familie: Hiatellidae)
 Überfamilie Klaffmuscheln (Myoidea) (4 Familien: Corbulidae, Erodonidae, Myidae und Spheniopsidae)
 Überfamilie Pholadioidea (2 Familien: Pholadidae und Teredinidae)
 Ordnung Anomalodesmata (evl. auch Unterordnung der Heterodonta) Systematik dieser Ordnung ist noch unsicher, es gibt einen Vorschlag von Morton 1981 der hier wiedergegeben ist: Eine Überarbeitung mit molekularbiologischen Daten aus 2006 liegt vor.
 Überfamilie Pholadomyoidea (2 Familien: Pholadomyidae und Paralimyidae)
 Überfamilie Thracioidea (3 Familien: Thraciidae, Laternulidae und Periplomatidae)
 Überfamilie Pandoroidea (4 Familien: Pandoridae, Lyonsiidae, Myochamidae und Cleidothaeridae)
 Überfamilie Clavagelloidea (1 Familie: Clavagellidae)
 Überfamilie Verticordioidea (1 Familie: Verticordiidae)
 Überfamilie Cuspidarioidea (1 Familie: Cuspidariidae)
 Überfamilie Poromyopidea (1 Familie: Poromyidae)

Phylogenie und Systematik einzelner Teilgruppen der Bivalvia

Phylogenie der Pectinoidea 
Waller schlug 2006 diese phylogenetische Systematik vor. Sie wird durch mindestens eine genetische Studie gestützt (MATSUMOTO und HAYAMI 2000)

Detailliertere Systematik der Pectinoidea (überarbeitungsbedürftig) 
 Familie: Dimydidae
 Familie: Faltenmuscheln (Plicatulidae)
 Familie: Spondylidae
 Familie: Propeamussiidae Abbott, 1954 Vollständige Liste mit Arten
 Gattung: Propeamussium de Gregorio, 1884
 Gattung: Parvamussium Sacco, 1897
 Gattung: Cyclopecten Verrill, 1897
 Gattung: Similipecten Winckworth, 1932
 Gattung: Cyclochlamys Finlay, 1926
 Gattung: Catillopecten Iredale, 1939
 Familie: Pectinidae Wilkes, 1810 Vollständige Liste mit Arten
 Unterfamilie: Camptonectinae Habe, 1927
 Gattung: Delectopecten Stewart, 1930
 Gattung: Ciclopecten Seguenza, 1877 [?]
 Gattung: Pseudohinnites Dijkstra, 1989 [?]
 Gattung: Hyalopecten Verrill, 1897 [?]
 Unterfamilie: Chlamydinae von Teppner, 1922
 Gruppe CHLAMYDINI von Teppner, 1922
 Gattung: Chlamys Röding, 1798
 Gattung: Complicachlamys Iredale, 1939
 Gattung: Coralichlamys Iredale, 1939
 Gattung: Equichlamys Iredale, 1929
 Gattung: Hemipecten Adams & Reeve, 1848
 Gattung: Hinnites Defrance, 1821
 Gattung: Laevichlamys Waller, 1993
 Gattung: Manupecten Monterosato, 1872
 Gattung: Notochlamys Cotton, 1930
 Gattung: Pascahinnites Dijkstra & Raines, 1999
 Gattung: Pedum Bruguière, 1791
 Gattung: Scaeochlamys Iredale, 1929
 Gattung: Semipallium Lamy, 1928
 Gattung: Swiftopecten Hertlein, 1935
 Gattung: Talochlamys Iredale, 1929
 Gattung: Veprichlamys Iredale, 1929
 Gattung: Zygochlamys Ihering, 1907
 Gruppe ADAMUSSIINI Habe, 1977
 Gattung: Adamussium Thiele, 1934
 Gruppe CRASSADOMINI Waller, 1993
 Gattung: Caribachlamys Waller, 1993
 Gattung: Crassadoma Bernard, 1986
 Gruppe FORTIPECTININI Masuda, 1963
 Gattung: Mizuhopecten Masuda, 1963
 Gattung: Patinopecten Dall, 1898
 Gruppe MIMACHLAMYDINI Waller, 1993
 Gattung: Mimachlamys Iredale, 1929
 Gattung: Spathochlamys Waller, 1993
 Gruppe PALLIOLINI Waller, 1991
 Gattung: Mesopeplum Iredale, 1929
 Gattung: Palliolum Monterosato, 1884
 Gattung: Placopecten Verrill, 1897
 Gattung: Pseudamussium Mörch, 1853
 Gattung: Lissopecten Verrill, 1897 [?]
 Gruppe AUSTROCHLAMYDINI Jonkers, 2003
 Gattung: Austrochlamys Jonkers, 2003
 Unterfamilie: Pectininae Wilkes, 1810
 Gruppe PECTININI, Lamarck, 1819
 Gattung: Amusium Röding, 1798
 Gattung: Dentamussium Dijkstra, 1990
 Gattung: Minnivola Iredale, 1939
 Gattung: Pecten Müller, 1776
 Gattung: Serratovola Habe, 1951
 Gruppe AEQUIPECTININI von Teppner, 1922
 Gattung: Aequipecten Fischer, 1886
 Gattung: Argopecten Monterosato, 1889
 Gattung: Cryptopecten Dall, Bartsch & Rehder, 1938
 Gattung: Haumea Dall, Bartsch & Rehder, 1938
 Gattung: Leptopecten Verrill, 1897
 Gattung: Volachlamys Iredale, 1939
 Gruppe DECATOPECTININI Waller, 1986
 Gattung: Anguipecten Dall, Bartsch & Rehder, 1938
 Gattung: Annachlamys Iredale, 1939
 Gattung: Bractechlamys Iredale, 1939
 Gattung: Decatopecten G.B. Sowerby II, 1839
 Gattung: Excellichlamys Iredale, 1939
 Gattung: Flexopecten Sacco, 1897
 Gattung: Glorichlamys Dijkstra, 1991
 Gattung: Gloripallium Iredale, 1939
 Gattung: Juxtamusium Iredale, 1939
 Gattung: Mirapecten Dall, Bartsch & Rehder, 1938
 Gattung: Lyropecten Conrad, 1862 [?]
 Gattung: Nodipecten Dall, 1898 [?]

Phylogenie der Veneroidea 
Eine neue Einteilung (2006) nach liefert folgende Einteilung in der die Petricolodae und Turtoniidae – monophyletisch – mit den Veneridae zusammengefasst sind.
 unsichere Familie: Neoleptonidae müssen noch genauer untersucht werden
 unsichere Familie: Glauconomidae müssen noch genauer untersucht werden
 Familie: Veneridae: Die Ergebnisse aus 2006 legen die Bildung von sechs Unterfamilien nahe:
 Unterfamilie: Dosiniinae
 Unterfamilie: Gemminae
 Unterfamilie: Samarangiinae
 Unterfamilie: Sunettinae
 Unterfamilie: Tapetinae
 Unterfamilie: Kombiniert Chioninae + Venerinae
 Unterfamilie: Petricolinae
 Unterfamilie: Turtoniinae

Die Familie: Coopperellidae? Taucht in der Quelle nicht auf – ist evtl. eine veraltete Bezeichnung

Phylogenie der Lucinoidea (Überfamilie) 
Lucinoidea (dazu gehören bisher die 5 Familien: Fimbriidae, Lucinidae, Mactromyidae, Thyasiridae und Ungulinidae) Diese Gruppe ist nach neueren molekularbiologischen Erkenntnissen nicht monophyletisch. Die Familien Thyasiridae und Ungulinidae gehören nicht zu den Lucinoidea. Die Chemosymbiose in Thyasiridae und Lucinidae wurde konvergent entwickelt. Zur Stammesgeschichte noch folgendes Zitat aus "Ilionia prisca aus dem Silur ist wahrscheinlich das älteste Fossil mit überzeugenden 'lucinoiden' Merkmalen, gefolgt von Phenacocyclas und einigen Paracyclas Arten aus dem Devon."

Systematik einzelner Familien

Phylogenie der Pectinidae 
Ist revisonsbedürftig. Vgl. z. B. die unklare Zuordnung von Arten der Gattung Pecten.

Phylogenie der Veneridae 
Nach Kappner und Bieler sind Chioninae und Venerinae zwei getrennte Gruppen, wobei die Gattungen Chamelea, Clausinella, Tawera und Timoclea neu zu den Venerinae zugeordnet werden. Morphologisch unterscheiden sich die beiden genannten Gruppen durch getrennte Siphone und (meist) einen vorderen Nebenzahn bei den Venerinae sowie verschmolzene Siphone und keinen vorderen Nebenzahn bei den Chioninae.

Weitere Untersuchungen zur Klärung der Phylogenie sind notwendig. Gattungen sind in Klammern hinter den Unterfamilien angegeben.

Phylogenie der Cardiidae 
Einteilung der Cardiidae nach Schneider 1995

Bisher nicht in eine phylogenetische Systematik der Cardiidae integriert sind:
 Trachycardiinae—rezente Gattungen: Papyridae—Trachycardium—Acrosterigma—Vasticardium
 Hemidonacinae nur Gattung Hemidonax, wird auch als Gattung der Donacidae geführt

Quellen 

!Systematik
Muscheln